Hopedale kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hopedale (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Hopedale, Illinois – Tazewell County, 
 Hopedale (ort i USA, Massachusetts), Worcester County, 
 Hopedale, Ohio, ort, Harrison County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar